Согласно классификации Всемирного фонда дикой природы (WWF) территория России находится в палеарктической экологической зоне и включает в себя 8 биомов и 47 экологических регионов.

Ссылки 
 Список экорегионов палеарктической зоны
 WWF Wild Finder (карта биомов и экорегионов)

 
Россия
Списки:Природа России